Академия Пинкертона () — средняя школа в Дерри (Нью-Гэмпшир), штат Нью-Гэмпшир. Она является крупнейшим независимым образовательным учреждением в Соединенных Штатах, здесь обучается примерно 3600 учеников средней школы (9 — 12 классы) из окрестностей Дерри, Хампстед (Нью-Гэмпшир), Честер (Нью-Гэмпшир) и Оберн (Нью-Гэмпшир). Академия является частной некоммерческой корпорацией, управляемой директором, который, в свою очередь, действует под руководством Совета попечителей, состоящего из 12 избираемых членов.

Академия располагает большим кампусом в Новой Англии. Первоначальное четырёхкомнатное Старое Здание академии было открыто в 1815 году, с тех пор было построено девять крупных зданий, в том числе новый Центр искусств и гуманитарных наук, открытый в сентябре 2002 года. Помимо этих крупных зданий, есть ещё восемь менее крупных зданий, которые служат конкретным потребностям, разбросаны вокруг кампуса.

См. также

Ссылки 
 Сайт Академии Пинкертон
 Студенческие публикации 
 Выпускники

Учебные заведения, основанные в 1815 году
Появились в 1815 году в США
Пинкертона